Капсула ( «коробочка») — несущая оболочка чего-либо; также может означать:

 Аварийная капсула — небольшая спасательная (или очень ограниченная функционально) отделяемая кабина на подводном, воздушном или космическом корабле.
 Спасательная капсула — закрытое катапультируемое устройство, предназначенное для спасения лётчика или других членов экипажа из самолёта.
 Система аварийного спасения — система для спасения экипажа космического корабля.
 Капсула времени, временна́я капсула — письмо в будущее.
 «Капсула» — устройство с голосовым помощником Маруся, разработанное Mail.ru Group.
  — базовая трёхмерная геометрическая форма, состоящая из цилиндра с полусферическими концами.

Медицина 

 Капсула — дозированная лекарственная форма, состоящая из твёрдой или мягкой желатиновой оболочки.
 Медицинская капсула — устройство, считывающее текущие параметры организма (возможно, оптимальные для вида) и восстанавливающее организм реципиента до эталонного состояния. Функции медицинской капсулы зачастую включают такие функции как омоложение, установка или извлечение дополнительного оборудования (чипов), излечение разного рода повреждений организма, разнообразную диагностику и многое другое.
 Капсула бактерий — поверхностная структура бактериальных клеток.
 Дрожжевая капсула — слой, окружающий некоторые патогенные дрожжи.
 Капсула лимфатического узла — периферический орган лимфатической системы, выполняющий функцию биологического фильтра, через который протекает лимфа, поступающая от органов и частей тела.
 Суставная капсула
 «Капсула» — медицинский нестерильный защитный костюм многоразового использования.
 СПА-капсула — медицинское устройство, предоставляющее теплопаровые процедуры, а также гидромассаж, ароматерапия, хромотерапия, талассотерапияПрофессиональные СПА-капсулы.

СМИ, искусство 
 «Капсула» — фантастический фильм 2015 года, Великобритания.

См. также 

 Дом-капсула — уличная «умная» спальная капсула для бездомных.
 Радиокапсула — заглатываемый человеком медицинский прибор для получения информации о различных физиологических характеристиках: температуре, pH и других.
 Капсульный отель — один из вариантов японских отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами.

Примечания